Олинф () — древнегреческий город. См. также:
 Олинф (мифология)
 Олинфская война
 Осада Олинфа (480 до н. э.)